Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1986 werd op 15 en 16 februari in het Ludwig Schwabl Stadion te Inzell gehouden.

Titelverdediger was de Nederlander Hein Vergeer, die in het Hamar Stadion in Hamar wereldkampioen was geworden. Vergeer prolongeerde zijn titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1986
Langebaanschaatsen in 1986
Schaatsen in Duitsland
Sport in Inzell
Schaatsen
Sportevenement in Beieren